Moldován István (1813–1900) pápai prelátus, görögkatolikus nagyprépost
Moldován István (1911–2000) festő
Moldován István könyvtáros
Moldován István brácsás

Jegyzetek